Csehország
 Hájek, település a Dél-Csehországi kerület Strakonicei járásában
 Hájek, település a Karlovy Vary-i kerület Karlovy Vary-i járásában